Mentzer ist der Familienname folgender Personen:

 Alf Mentzer (* 1966), deutscher Literaturkritiker

 Johann Mentzer (1658–1734), deutscher lutherischer Theologe und Kirchenlieddichter
 Johann Baptist Fischart, genannt Mentzer (1546–1591), deutscher Schriftsteller, siehe Johann Fischart
 Mike Mentzer (1951–2001), amerikanischer Bodybuilder

Mentzer ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Mentzer (Ohio)

Siehe auch:
 Menzer
 Menczer